Das Open Whirlpool - Ville de Bayonne 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Bayonne. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 24. bis 30. September 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Bayonne